VII. Olivér: Szerb Antal 1941-ben megjelent regénye
 VII. Olivér: magyar tévéfilm, rendezte Rényi Tamás (1969)
 VII. Olivér: magyar film, rendezte Pacskovszky József (2000)